Сезон НБА 1965/1966 — стал 20-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Бостон Селтикс». В финале «Селтикс» победили в семи играх команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На драфте НБА 1965 года под первым номером клубом «Сан-Франциско Уорриорз» был выбран центровой Фред Хетцель из университета Дэвидсона. Под 2-м номером на том драфте был выбран Рик Бэрри, под 4-м — Джерри Слоун, а под 5-м — Билли Каннингем. На территориальном драфте были выбраны Билл Брэдли и Гейл Гудрич.

Последний сезон, в котором в плей-офф турнира выходили шесть команд. Со следующего года количество участников плей-офф увеличилось до восьми. После этого сезона был упразднён территориальный драфт.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБА: Уилт Чемберлен, Филадельфия-76
 Новичок года НБА: Рик Бэрри, Сан-Франциско Уорриорз
 Тренер года: Дольф Шейес, Филадельфия-76

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Рик Бэрри
 Ф Джерри Лукас
 Ц Уилт Чемберлен
 З Оскар Робертсон
 З Джерри Уэст

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Джон Хавличек
 Ф Гас Джонсон
 Ц Билл Расселл
 З Сэм Джонс
 З Хэл Грир

 Сборная новичков НБА
 Рик Бэрри
 Билли Каннингем
 Том Ван Эрсдэйл
 Дик Ван Эрсдэйл
 Фред Хетцель

Ссылки 
 1965-66 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1965/1966